Diablophis is een geslacht van uitgestorven stamslangen uit de Morrison-formatie uit het Laat-Jura van Noord-Amerika. Het type en de enige soort Diablophis gilmorei werd ooit beschouwd als een soort van Parviraptor, maar wordt nu geclassificeerd als zijn eigen geslacht. Het dier is bekend van meerdere exemplaren, het holotype is LACM 4684/140572, dat bestaat uit een gebroken rechteronderkaak, gebroken rechterbovenkaak en gebroken aswervels. Een aantal andere exemplaren is ook toegeschreven aan Diablophis, waaronder LACM 4684/140572 en LACM 5572/120732, de exemplaren die eerder werden toegeschreven aan Parviraptor en LACM 4684/120472.

Fylogenie 
Diablophis is teruggevonden als een basale slang, hoewel deze plaatsing niet onomstreden is. Het cladogram in de studie van Caldwell et al. uit 2015 wordt hieronder gerepliceerd:

Uitgestorven reptielen